Chatham Island kan syfta på följande platser:

Australien 
1 Chatham Island (ö i Australien), Western Australia,

Madagaskar 
3 Nosy Hara (ö i Madagaskar),

Nya Zeeland 
4 Chatham Islands, region, 
5 Chatham Island (ö i Nya Zeeland, lat -43,92, long -176,50), 
6 Chatham Island (flygplats), Chatham Islands, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Madagaskarförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar